hrabstwo Polk (ang. Polk County) w USA, w stanie Arkansas
 hrabstwo Polk (ang. Polk County) w USA, w stanie Floryda
 hrabstwo Polk (ang. Polk County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Polk (ang. Polk County) w USA, w stanie Iowa
 hrabstwo Polk (ang. Polk County) w USA, w stanie Minnesota
 hrabstwo Polk (ang. Polk County) w USA, w stanie Missouri
 hrabstwo Polk (ang. Polk County) w USA, w stanie Nebraska
 hrabstwo Polk (ang. Polk County) w USA, w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Polk (ang. Polk County) w USA, w stanie Oregon
 hrabstwo Polk (ang. Polk County) w USA, w stanie Tennessee
 hrabstwo Polk (ang. Polk County) w USA, w stanie Teksas
 hrabstwo Polk (ang. Polk County) w USA, w stanie Wisconsin